Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op dinsdag zoals 2019 en 2030.

(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, dat wil zeggen, geen schrikkeljaar)

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een dinsdag begint:

Kalender, Gewoon 2